A Capela de São Sebastião da Alegria se localiza na cidade de Pederneiras no interior do Estado de São Paulo bem ao Centro. Pessoas que já habitavam a região de Pederneiras doaram Terras para a construção da Capela por volta do ano de 1877.

Capela Sao Sebastiao Alegria
Pederneiras